И́горь Ники́тин:
 Никитин, Игорь Борисович (1966—2013) — советский и российский хоккеист.
 Никитин, Игорь Валерьевич (род. 1973) — казахстанский и российский хоккеист и тренер.
 Никитин, Игорь Иванович (род. 1952) — советский тяжелоатлет.